

Cypr
 Kato Polemidia – miasto w dystrykcie Limassol
 Pano Polemidia – wieś w dystrykcie Limassol